Роберт Браун може посилатися

 Роберт Браун (1773—1858) — шотландський ботанік, що відкрив «броунівський рух»
  (1842—1895) — ботанік автор книги Spunyarn and Spindrift (1886), у якій вперше з'явився термін гаджет.
 Роберт Генбері Браун (1916—2002) — англо-австралійський радіоастроном

Див. також 
 Браун